Estrategia puede referirse a:

 Estrategia, una planificación de algo que se propone un individuo o grupo.
 Estrategia empresarial o estrategia corporativa, conjunto de acciones que alinean las metas y objetivos de una organización.
 Estrategia de marketing, proceso que permite definir cómo abordar un mercado.
 Estrategia operativa, dirigida a planificar el sistema de producción acorde a la estrategia empresarial.
 Estrategia de posicionamiento, proceso que busca colocar la marca del producto o empresa en la mente del consumidor.
 Estrategia directiva, conjunto de las acciones que realizan los grupos de trabajo de manera consensuada para la resolución de problemas o la mejora continua dentro de la organización.
 Estrategia militar, la dirección de las operaciones militares.
 Juego de estrategia, uno de los muchos juegos mentales  que inciden en la victoria o la derrota, ya sea política, militar o económica.
 Estrategia evolutiva, métodos computacionales que trabajan con una población de individuos que pertenecen al dominio de los números reales.
 Estrategia en el ajedrez, la evaluación de posiciones de ajedrez y la elaboración de objetivos y tácticas a largo plazo para los movimientos futuros.
 Estrategia en la teoría de juegos.
 Estrategia educativa, estrategia instruccional o estrategia pedagógica son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y adaptativo con el fin de ayudar a los alumnos a construir su actividad adecuadamente, y así poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan.
 Planificación estratégica, el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos.
 Diario Estrategia, una publicación periódica en Santiago de Chile acerca de temas financieros.

Enlaces externos